David Graf est un nom de personne notamment porté par : 

 David Graf (1950-2001), acteur américain ;
 David Graf (1989-), coureur cycliste suisse, champion de Suisse de BMX ;
  (1989-), boxeur allemand.